Peñaflor kan syfta på:

Chile 

 Peñaflor (kommun i Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Talagante, lat -33,61, long -70,89), 
 Peñaflor (ort), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Talagante,

Spanien 

 Peñaflor (kommun i Spanien, Andalusien, Provincia de Sevilla, lat 37,73, long -5,36), 
 Peñaflor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Peñaflor de Hornija (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,